Altair steht für:

 Altair, hellster Stern im Sternbild Adler (Aquila)
 Altair (Mondlandefähre), geplante Mondlandefähre des Constellation-Programms
 Mir-Altair, russisch-französisches Raumfahrtprojekt
 Altair (São Paulo), Gemeinde im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Altair (Texas), Ort im Colorado County
 Altair 8800, erster Heimcomputer
 Altair CCW-0204, Stahlachterbahn in Cinecittà World, Rom
 Altair Airlines, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Altair Engineering, US-amerikanische Softwarefirma
 Altair Engineering (Automobilhersteller), ehemaliger britischer Automobilhersteller
 AltairNano, auf Nanotechnologie spezialisiertes Forschungsunternehmen
 Berijew Be-200 „Altair“, russisches Amphibienflugzeug
 Altair im Sternenland, deutsche Zeichentrickserie

Altair ist der Name folgender Schiffe:
 Altair (Schiff, 1909), schwedisches Torpedoboot, 1909–1947 in Dienst, siehe Plejad-Klasse (1905)
 Altair (Schiff, 1916), französisches Kanonenboot der Aldébaran-Klasse, 1917–1939 in Dienst
 Altair (Schiff, 1922), deutscher Heringslogger, der im Zweiten Weltkrieg als Hilfs-Flugsicherungsschiff und Vorpostenboot diente
 Altair (Schiff, 1936), italienisches Torpedoboot der Spica-Klasse, 1936–1941 in Dienst
 Altair, zum Artillerieschulschiff Mars (Schiff, 1937) umgebautes deutsches Frachtschiff
 Altair (Schiff, 1954), französisches Minenräumboot der Sirius-Klasse, 1956–1982 in Dienst
 Altair (Schiff, 1974), von der Umweltschutz-NGO Greenpeace im Jahre 1995 gecharterter ehemaliger Lotsenkutter
 USS Altair (AD-11), Typschiff einer Klasse von zwei Torpedobootstendern der US Navy, 1921–1946 in Dienst
 Altair (F591), italienische Korvette (ex Geleitzerstörer USS Gandy (DE 764), 1951 von den USA überlassen), 1951–1971 in Dienst
 Altair (M771), Sonar-Minensucher (BRS) der französischen Marine, seit 1994 in Dienst
 Altair (M1067), Schnelles Minensuchboot der Schütze-Klasse der Bundesmarine, 1961–1988 in Dienst
 Altair (PB 112), Patrouillenboot der dominikanischen Marine
 Altair (T108), schwedisches Torpedoschnellboot der Plejad-Klasse (1953), 1956–1977 in Dienst
 Altair (T-AKR 291), schnelles Fahrzeuglandungsschiff der Algol-Klasse der US Navy

Siehe auch:
 Atair